Convexella är ett släkte av koralldjur. Convexella ingår i familjen Primnoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Convexella